Корейская Федерация Традиционного Хапкидо (; ) Штаб-квартира KTHF расположена в городе Сеул,.

Цель создания 
Корейская Федерация Традиционного Хапкидо была создана и прошла юридическую регистрацию в 2003 году. Целью создания KTHF было объединение клубов и федераций хапкидо для сохранения традиционной системы преподавания хапкидо. Сохранение древних традиций, сложившихся в течение множества веков, системы представлений об устройстве мира и взаимодействии человека с силами природы является основной концепцией KTHF.

 Широкое распространиение хапкидо в мире.
 Устранение противоречий между школами хапкидо.
 Внедрение программы обучения, доступной для освоения любым человеком.
 Повышение квалификации инструкторов и мастеров хапкидо.

Руководство 
Ким Чиль Ён.
Президент и основатель Федерации Традиционного Корейского Хапкидо. Грандмастер 9 дан. Первый мастер высокого уровня,  который приехал в СССР с целью развития и распространения боевого искусства Хапкидо. Прожил в России около 6 лет за которые подготовил несколько инструкторов Хапкидо в городах Санкт-Петербург,  Москва, Воронеж , Липецк , Волгоград .

1971 г. - 1973 г. Наставник Хапкидо в провинции Генсамбукто. 1974 г. – 1977 г. Уполномоченный представитель федерации Теквондо уезда Минен. 1978 г. Уполномоченный представитель федерации Теквондо Южной Кореи. 1978 г. – 1996 г. Профессор государственной информационной академии Южной Кореи. 1980 г. – 1981 г. Один из учредителей Корейской Федерации Хапкидо. 1984 г. – 1988 г. Член оргкомитета по развитию Корейской Федерации Хапкидо. 1989 г. – 1999 г. Заместитель председателя по специальному обучению Корейской Федерации Хапкидо. 1990 г. Организовал показательные выступления и семинары по Хапкидо в СССР. 1993 г. Инициировал открытие академической школы Хапкидо в Ленинграде. 1995 г. Организовал показательные выступления для спецподразделений прибалтийских стран. 1996 г. – 1997 г. Организовал семинары в по Хапкидо для спецподразделений в Санкт-Петербурге и Москве. 1998 г. Организовал и провел семинары в Липецке, создал Липецкое отделение. 1997 г. – 2000 г. Подготовил инструкторов и открыл спортзал в Москве. 1998 г. Начал подготовку инструкторов из Российских городов. 2000 г. По приглашению Воронежской федерации Хапкидо, совместно с демонстрационной командой Корейской Федерации Хапкидо, провел семинар и показательные выступления на которых присутствовало более 1500 человек. 2002 г. В целях сохранения традиционных методов обучения техникам Хапкидо, создал и возглавил Федерацию Традиционного Корейского Хапкидо. 2003 г. Организовал и провел семинар в Липецке. 2004 г. Организовал и провел показательные выступления и семинары во Франции. 2007 г. Создал отделения в Соединённых Штатах Америки. 2009 г. Провел семинар и показательные выступления в Королевстве Оман. 2009 г. По приглашению Воронежской Региональной Федерацией Хапкидо принял участие в международном семинаре по Хапкидо. C 2010 г. является Руководителем Андонской Школы Боевых Искусств "Ан Му Кван" (안무관).

Структура 
Высшее руководство:
Президент, Советник, Члены консультативной комиссии

Среднее звено:
Директор, Тренерская группа, Группа надзора

Управление делами:
комитет по оценке, комитет по образованию, комитет по международному развитию, комитет по соревнованиям, комитет по связям, юридическая служба, комитет по исследованиям, комитет по управлению.

Филиалы 
На сегодняшний день отделения Федерации Традиционного Корейского Хапкидо открыты и работают в  Америке, Венесуэле, Коста-Рике, Колумбии, Эквадоре, Бразилии, Чили, Аргентине, Германии, Франции, Израиле, Судане, Латвии, Саудовской Аравии, Омане, Катаре, Бахрейне, Сингапуре, Малайзии и России.

Эмблема 

Символизм эмблемы.
Познавая себя и окружающий мир, совершенствуясь физически и духовно, человек становится счастливым и справедливым, проживает долгие годы наслаждаясь жизнью и оставляет после себя много прекрасного.

Круг.
У круга нет конца, бесконечность символизирует источник жизненых сил.

Красный и синий цвета.
Символизируют основную движущую силу космоса, единство и борьбу противоположностей.

Символ рук в центре.
Отображает энергетический поток и высокую волну, как взаимодействие сил при нападении и обороне.

Изображение карты мира.
Символизирует стремление к развитию и распространению хапкидо во всем мире.

Девиз под эмблемой.
Разовьем хапкидо во всем мире!
Создадим могучую организацию!

Адрес 
134-830 г. Сеул, район Кангдонг, квартал Мёниль, 312-49, 3 этаж

Деятельность в России

Порядок вступления в организацию и положение о присвоении мастерской степени (Дан) 
Для вступления в организацию необходимо направить на электронную почту отделения KTHF в вашем регионе:

1. Заявление о приёме.
2. Автобиография.
3. Дан-сертификат (при наличии).
4. Копия паспорта.
5. Цветная фотография.

Данное положение разработано Корейской Федерацией Традиционного Хапкидо для систематизации выдачи документов о присвоении степени мастерства "дан".
Все руководители отделений организации в Корее и в других странах, обязаны строго соблюдать данное положение.
Допуск к аттестации на степень "дан" происходит с соблюдением сроков определённых в данном положении:
2 дан - 1 год, 3 дан - 2 года, 4 дан - 3 года (возраст не менее 20 лет), 5 дан - 4 года, 6 дан - 5 лет, 7 дан - 6 лет, 8 дан - 7 лет, 9 дан - 8 лет (возраст не менее 60 лет)
Заявление о присвоении мастерской степени "дан" могут рассматривать уполномоченные руководители отделений организации самостоятельно до уровня 4 дана.
Для прохождения аттестации на мастерскую степень "дан" кандидат представляет: заявление, 5 цветных фото 3,5 х 4,5 см, копию паспорта, подтверждение оплаты установленного взноса.

Ссылки 
 Корейская Федерация Традиционного Хапкидо (на русском языке)
 Корейская Федерация Традиционного Хапкидо (на корейском языке)
 Воронежская Региональная Федерация Хапкидо
 Липецкая Региональная Федерация Хапкидо
 Израильское отделение Федерации Традиционного Хапкидо
 Бразильское отделение Федерации Традиционного Хапкидо
 Колумбийское отделение Федерации Традиционного Хапкидо
 Аргентинское отделение Федерации Традиционного Хапкидо

Ссылки на видео 
 канал kthapkido на Youtube 
 Канал Липецкой Федерации Традиционного Хапкидо
 Показательные выступления 2000 г. Россия, г. Воронеж
 Traditional Hapkido in Russia (Lipetsk Federation of Traditional Hapkido)
 Ролик KHF начало 80-х (ГМ Ким Чиль Ён, ГМ Ли Чанг Су, ГМ О Се Лим) 

Хапкидо
Организации в сфере боевых искусств